Zbigniew Ruciński (aktor)
 Zbigniew Ruciński (poeta)